74. længdegrad kan henvise til:

 74. vestlige længdekreds
 74. østlige længdekreds